Масионис, Джон:

 Масионис, Джон — американский социолог.
 Масионис, Джон (1916—2012) — американский пловец.